

Эфирное тело 
В оккультизме, эзотерических учениях — название тонкого тела или энергетического тела. Считается первым из семи энергетических тел. Как утверждается, оно находится в непосредственном контакте с физическим телом, чтобы поддерживать его и соединять с «высшими» телами. Во многих традициях его называют «витальным телом». Часто говоря про «ауру» имеют в виду — эфирное поле.

История вопроса 
Английский термин «эфирный» в этом контексте, видимо, берёт начало в теософских трудах Е. П. Блаватской, но использование его было закреплено Чарльзом Ледбитером и Анни Безант с целью уйти от индуистской терминологии, с её системой семи планов и тел.

Согласно Максу Генделю и учению розенкрейцеров, эфирное тело, состоящее из четырёх эфиров, называется «жизненным телом», так как эфир является каналом для поступления жизненной силы от Солнца и сил, действующих в природе, способствующих такой жизненной деятельности, как ассимиляция, рост и размножение. Это тело точный двойник нашего физического тела, молекула к молекуле и орган к органу, но оно имеет противоположную полярность. Оно немного больше физического тела, ибо простирается приблизительно на полтора дюйма за его периферию.

Термин получил распространение после Первой мировой войны, когда доктор Вальтер Джон Килнер определил его как слой «атмосферы человека», который, как он утверждал в своей книге, можно научиться видеть невооружённым глазом с помощью определённых упражнений.

В индуистской традиции существует термин линга шарира (), который является санскритским обозначением невидимого двойника человеческого тела, эфирного тела или эфирного двойника (или астрального тела в некоторых теософских концепциях).

См. также 
 Тонкие тела
 Астральное тело
 Астральная проекция
 Ментальный план

Примечания 

Оккультизм
Эзотерическая анатомия человека
Нью-эйдж